Ceratocrates är ett släkte av skalbaggar. Ceratocrates ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Ceratocrates